Matthew Walsh (wielrenner) (1887), Brits wielrenner
 Matt Walsh (acteur) (1964), Amerikaans acteur
 Matt Walsh (basketballer) (1982), Amerikaans basketballer
 Matt Walsh (commentator) (1986), Amerikaans commentator en auteur